Това е списък на някои от мегалитите в България.

Източници 

Мегалити в България
Списъци на места в България